Byträsk kan syfta på:

Finland
Byträsket (sjö i Finland, Nyland),  (33,2 ha)
Byträsk (Sjundeå, Nyland, Finland), sjö i Sjundeå kommun, Nyland,  (6,35 ha)

Åland 
 Byträsk, Åland,  (29,54 ha)
 Byträsk (Lemland, Åland),  (11,88 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn